Safari kommer fra swahili, hvor ordet betyder karavanerejse og fra det arabiske ord safar, der betyder rejse. Ordet safari anvendes i dag i flere sammenhænge:
 Safarirejse – en ekspedition eller rejse over land i Afrika for at opleve og evt. fotografere kontinentets storvildt og den øvrige natur
 Safari (browser) – en internet-browser udviklet af Apple Inc.
 Safari (tv-serie) – en tv-serie med Casper Christensen og Lars Hjortshøj
 Safari (album) − et Gnags-album fra 1982
 Safari (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1954 instrueret af Jørgen Bitsch
 Safari (film fra 1994) – dansk kortfilm fra 1994 instrueret af Michael Katz Krefeld
 Safari (film fra 2009) – fransk film fra 2009 instrueret af Olivier Baroux

 Safari anvendes også som typebetegnelse i forbindelse med forskellige bilmærker, eksempelvis Nissan Safari, Pontiac Safari og Citroën Safari.
 Safari som betegnelse tilknyttet naturrelaterede forlystelses- og oplevelsesparker, eksempelvis Safari World i Bangkok